Il singolare  dell'Open 13 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo ma ha perso in semifinale contro Julien Benneteau 7–6(11), 5–7, 7–6(3).

Michaël Llodra ha battuto in finale 6–3, 6–4 Julien Benneteau.

Teste di Serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

 Robin Söderling (quarti)
 Jo-Wilfried Tsonga (semifinali)
 Gaël Monfils (quarti)
 Tommy Robredo (secondo turno)

 Gilles Simon (primo turno) 
 Michail Južnyj (Infortunato) 
 Marcos Baghdatis (secondo turno) 
 Julien Benneteau (finale)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni

Open 13 2010
ATP World Tour 2010